Santuario di San Paolo ad Aurigo
 Santuario di San Paolo a Reggio Calabria
 Santuario di San Paolo della Croce ad Ovada